Capitan America: Perduto Nella Dimensione Z è una graphic novel tratta dalle storie del settimo volume di Capitan America. La Storia, contiene: Capitan America Vol.7 #1-10.

Pubblicazione
Venne pubblicato dalla Panini Comics il 6 maggio 2015, per la collana Marvel Now! Il 22 settembre 2018, venne ripubblicato dall'Hachette (editore) per "La collezione definitiva delle Graphic Novel Marvel" come terzo volume, preceduto da "Spider-Man: La Nascita di Venom" e "X-Men: Talenti".